KPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Williams (Alaska) (Stati Uniti)